Jean-Pascal Mignot (Rouen, 26 de fevereiro de 1981) é um futebolista profissional francês. Defensor, milita no AJ Auxerre.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Naturais de Ruão